Hapoel Tel Aviv puede hacer referencia a:

 Hapoel Tel Aviv F.C., equipo de fútbol israelí.
 Hapoel Tel Aviv B.C., equipo de baloncesto israelí.